Der Afrika-Cup der Frauen 2006 (engl.: African Women Championship, franz.: Championnat d'Afrique de football féminin) war die fünfte offizielle Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Frauenfußball und fand vom 30. Oktober bis zum 12. November zum dritten Mal nach 1998 und 2002 in Nigeria statt. Spielorte waren Oleh, Oghara, Ughelli und Warri im Bundesstaat Delta. Ursprünglich sollte das Turnier in Gabun stattfinden. Aus finanziellen Gründen verzichtete der gabunische Verband jedoch auf die Ausrichtung.

Gastgeber Nigeria nutzte erneut seinen Heimvorteil und wurde zum siebten Mal in Folge Afrikameister und qualifizierte sich zusammen mit Finalist Ghana für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2007 in China.

Modus 
Die acht qualifizierten Mannschaften wurden auf zwei Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichen das Finale, die Verlierer spielen um Platz drei.

Qualifikation 
32 Teams spielten in drei K.o.-Runden die sieben Endrundenteilnehmer aus. Nach dem Verzicht Gabuns auf die Ausrichtung der Endrunde und dessen Ausschluss vom Wettbewerb war Nigeria als neuer Gastgeber automatisch qualifiziert.

Ausscheidungsrunde 

|}

1. Runde 

|}
Äthiopien und Simbabwe, welche Freilose für die erste Runde hatten, zogen zurück.

2. Runde 

|}

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (englisch)

2006
Afrikameisterschaft der Frauen 2006
Afrikameisterschaft der Frauen
Sportveranstaltung in Warri
Delta (Bundesstaat)